Colonsay kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Colonsay, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Little Colonsay, ö, Skottland, Argyll and Bute, 
 Colonsay (ö), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar